Bram steht für:
 Bram (Aude), eine französische Gemeinde im Département Aude
 Bram, Teil eines Schiffsmastes

Bram als Kurzform des Vornamens Abraham steht für:
 Bram Appel (1921–1997), niederländischer Fußballspieler
 Bram Cohen (* 1975), US-Softwareentwickler
 Bram de Groot (* 1974), niederländischer Radrennfahrer
 Bram Eldering (1865–1943), niederländischer Musiker
 Bram Fischer (1908–1975), südafrikanischer Bürgerrechtler
 Bram Moolenaar (* 1961), niederländischer Softwareentwickler
 Bram Nuytinck (* 1990), niederländischer Fußballspieler
 Bram Schmitz (* 1977), niederländischer Radsportler
 Bram Som (* 1980), niederländischer Leichtathlet
 Bram Stoker (1847–1912), irischer Schriftsteller
 Bram Tankink (* 1978), niederländischer Radsportler
 Bram van Velde (1895–1981), niederländischer Maler
 Bram Weijters (* 1980), belgischer Jazzmusiker

Bram ist der Familienname folgender Personen:
 Alfons von Bram (1865–1951), deutscher Offizier, zuletzt Generalmajor der Reichswehr
 Bailey Bram (* 1990), kanadische Eishockeyspielerin
 Christopher Bram (* 1952), US-amerikanischer Schriftsteller
 Eike Bram (* 1965), deutsche Handballspielerin
 Franziska Bram (Pseudonym: Luise von Endeers; 1860–1932), deutsche Dichterin und Schriftstellerin
 Elias Bram, der größte Magier der Menschheit aus der Romanreihe Schule der Magier von Henry H. Neff

BR-AM steht für:
 Amazonas (Brasilien), ISO-3166-2-Code des brasilianischen Bundesstaates

Siehe auch:
 Bran (Begriffsklärung)
 Braam
 Brahm
 Bramm
 Brame
 Pram

Abkürzung